«Металлург» — любительский футбольный клуб из города Новомосковск Днепропетровской области. В сезоне 1992/93 команда стала чемпионом Днепропетровской области.

Ныне играет в чемпионате Днепропетровской области.

Статистика выступлений в Украине

Достижения 
 Вторая лига Украины по футболу:
  Бронзовый призёр: 1996
  Победитель Пятой зоны любительской лиги 1993—1994
 Чемпионат Днепропетровской области:
  Чемпион: 1993
  Серебряный призёр: 1990, 1992
  Бронзовый призёр: 1989

Ссылки 
 Статистика выступлений клуба на КЛИСФ

Футбольные клубы Днепропетровской области
Новомосковск (Украина)